Trumpetare kan syfta på:
 Trumpetare – en person som spelar trumpet
 Trumpetare (militärt yrke) – i äldre tider ett militärt yrke
 Trumpetare (fåglar) – ett släkte i ordningen tran- och rallfåglar

Se även
 Bara en trumpetare – svensk film (musikalisk komedi) från 1938